Чемпіонат Казахстану з футболу 2019 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вшосте поспіль здобула Астана.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 листопада 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2019
Казахстан
2019 у Казахстані